|
|-
|align="right"|

|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Montreal (officieel Rogers Cup) van 2014 vond plaats van 4 tot en met 10 augustus 2014 in de Canadese stad Montreal. Het was de 113e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Montreal/Toronto 2014. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Het toernooi van 2014 trok 181.996 toeschouwers.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen zeventien speelsters uit de top 20 deel.

Titelverdedigster Serena Williams was als eerste geplaatst. Zij bereikte de halve finale, waarin zij werd geklopt door haar oudere zuster Venus.

Het derde reekshoofd, Agnieszka Radwańska uit Polen, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Amerikaanse Venus Williams in twee sets. Radwańska wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Montreal/Toronto op haar naam te schrijven. Het was haar veertiende WTA-titel, de eerste van 2014.

De Belgische Kirsten Flipkens strandde in de eerste ronde. Haar landgenote Yanina Wickmayer, die zich via het kwalificatietoernooi had weten te plaatsen voor de hoofdtabel, mocht eveneens na haar openingspartij huiswaarts keren.

Ook de Nederlandse Kiki Bertens nam als geslaagde kwalificante aan het hoofdtoernooi deel. En ook voor haar was de eerste ronde het eindstation.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Jelena Janković en Katarina Srebotnik hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Janković speelde samen met Klára Koukalová – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde. Srebotnik en haar partner Květa Peschke waren het derde reekshoofd – daardoor kregen zij een bye voor de eerste ronde; zij verloren evenwel hun openingspartij.

Het als eerste geplaatste Italiaanse duo Sara Errani en Roberta Vinci won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vierde geplaatste koppel Cara Black en Sania Mirza in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Deze eindstrijd betekende hun tweehonderdste wedstrijdwinst als koppel. Het was hun 21e gezamenlijke titel, voor het eerst op de Rogers Cup, hun vijfde titel in 2014. Ieder had daarnaast nog drie dubbelspeltitels met andere partners.

De Belgische Kirsten Flipkens en Petra Kvitová uit Tsjechië waren via een wildcard tot het toernooi toegelaten. Zij strandden in de eerste ronde.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek en haar Tsjechische partner Barbora Záhlavová-Strýcová bereikten de kwartfinale.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Enkelspel
 Dubbelspel

2014
Montreal
Sportevenement in Montreal